

Justizminister Bayern (seit 1799) 

Justiz
!
Bayern